Іде́й () — син Дардана та Хріси, який, за міфами, переселився з Пелопоннесу до підніжжя гірського хребта, названого його ім'ям. Пізніші автори повідомляють, що Ідей запровадив містерії на честь Кібели/
 Ідей — вісник Пріама.
 Ідей — троянець, якого Гефест урятував від Діомеда.
 Ідей (острів) — острів Оркнейського архіпелагу